Филейка — топоним:

 Филейка — жилой район города Кирова
 Филейка — деревня, Фалёнский район, Кировская область